Collegio elettorale di Battipaglia – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Battipaglia – collegio elettorale del Senato della Repubblica